The Hunting Party puede hacer referencia a:

 The Hunting Party, álbum de estudio de Linkin Park; 
 «The Hunting Party», episodio de la segunda temporada de la serie Lost; o
 The Hunting Party, película de 2008 dirigida por Richard Shepard.